Māris Ziediņš (né le  à Talsi en République socialiste soviétique de Lettonie) est un joueur professionnel letton de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Joueur letton ayant commencé sa carrière professionnelle dans l'ECHL et la United Hockey League en Amérique du Nord. Après quelques saisons, il signe avec les Peterborough Phantoms qui font partie de l'English Premier Ice Hockey League.

En 2006, il représente son pays lors des Jeux olympiques d'hiver de 2006.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|1992-1993 ||THK Talsi ||Lettonie ||13 ||9 ||4 ||13 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1998-1999 ||Gamblers de Green Bay ||USHL ||49 ||8 ||10 ||18 ||35 ||6 ||2 ||3 ||5 ||6
|-
|1999-2000 ||Green Knights du Collège St. Norbert ||NCAA D3 ||12 ||5 ||5 ||10 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001 ||Green Knights du Collège St. Norbert ||NCAA D3 ||28 ||21 ||19 ||40 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002 ||Green Knights du Collège St. Norbert ||NCAA D3 ||29 ||21 ||20 ||41 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 ||Green Knights du Collège St. Norbert ||NCAA D3 ||31 ||18 ||19 ||37 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 ||IceHogs de Rockford ||UHL ||4 ||1 ||0 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 ||IceHogs de Rockford ||UHL ||73 ||13 ||22 ||35 ||40 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 ||Storm de Toledo ||ECHL ||55 ||16 ||17 ||33 ||25 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2004-2005 || Grrrowl de Greenville ||ECHL ||12 ||9 ||6 ||15 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 ||Thunder de Stockton ||ECHL ||57 ||17 ||23 ||40 ||32 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 ||Hounds de Chicago ||UHL ||75 ||27 ||17 ||44 ||51 ||4 ||0 ||2 ||2 ||4
|-
|2007-2008 ||Peterborough Phantoms ||EPIHL ||19 ||16 ||24 ||40 ||16 ||6 ||3 ||3 ||6 ||6
|-
|2008-2009 ||Peterborough Phantoms ||EPIHL ||54 ||34 ||45 ||79 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||Peterborough Phantoms ||EPIHL ||50 ||35 ||44 ||79 ||18 ||2 ||2 ||0 ||2 ||0
|-
|2010-2011 ||Peterborough Phantoms ||EPIHL ||54 ||47 ||39 ||86 ||12 ||2 ||1 ||0 ||1 ||4
|-
|2011-2012 ||Peterborough Phantoms ||EPIHL ||53 ||32 ||33 ||65 ||24 ||2 ||1 ||1 ||2 ||0
|-
|2012-2013 ||Peterborough Phantoms ||EPIHL ||44 ||17 ||28 ||45 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-

Internationales 

|2005 ||align="left"| ||align="left"| Championnat du monde || 6 || 1 || 0 || 1 || 0 ||align="left"||- 
|2006 ||align="left"| Lettonie ||align="left"| Jeux olympiques || 5 || 1 || 0 || 1 || 6 ||align="left"|

Notes et références 

Naissance en juillet 1978
Naissance à Talsi
Naissance en RSS de Lettonie
Joueur international letton de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Joueur des Gamblers de Green Bay
Joueur du Storm de Toledo
Joueur du Grrrowl de Greenville
Joueur du Thunder de Stockton
Joueur des IceHogs de Rockford
Joueur des Hounds de Chicago
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Peterborough Phantoms